O MRT (Singapura) é um sistema de metropolitano que serve o cidade-Estado de Singapura.

Metropolitanos da Ásia